Raymond Berengarius I van Barcelona (1025-1076), graaf van Barcelona (1035-1076)
 Raymond Berengarius II van Barcelona (1053-1082), graaf van Barcelona (1076-1082)
 Raymond Berengarius III van Barcelona (1082-1131), graaf van Barcelona (1082-1131) en (als Raymond Berengarius I) graaf van Provence (1112-1131)
 Raymond Berengarius IV van Barcelona (1113-1162), graaf van Barcelona (1131-1162) en echtgenoot van Petronella van Aragón
 Raymond Berengarius III van Provence (1136-1166), graaf van Provence (1144-1166)
 Raymond Berengarius IV van Provence (1158-1181), graaf van Provence (1173-1181)
 Raymond Berengarius V van Provence (1198-1245), graaf van Provence (1209-1245)
 Raymond Berengarius (1308-1366), zoon van Jacobus II van Aragon